Лютенский сельский совет () — входит в состав Гадячского района Полтавской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Лютенька.

История 
 1919 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Лютенька 
 с. Юрьевка

Примечания